Александр Шрейдер:
 Шрейдер, Александр Абрамович (1895—1930) — российский философ, один из лидеров партии левых эсеров.
 Шрейдер, Александр Фёдорович (род. 1985) — российский биатлонист.